Vedder est un nom de famille porté par : 
 Eddie Vedder (1964-), guitariste américain et chanteur de Pearl Jam
 Elihu Vedder (1836-1923), peintre symboliste américain
 Buddy Vedder(1994-), acteur néerlandais